Sönam Rinchen (Sakya), een Tibetaans geestelijke en 30e sakya trizin
Sönam Rinchen (voetballer), een voetballer in het Tibetaans voetbalelftal en bij Pokhara FC uit Pokhara in Nepal